Зонтик:
 Зонт, зонтик — устройство, предназначенное для защиты человека от дождя или от солнечных лучей. Остальное названо в честь этого устройства.
 Зонтик для коктейля — небольшой (около 10 сантиметров) складной зонт из цветной бумаги и картона и зубочистки. Применяется для украшения коктейлей, мороженого, десертов.
 Зонтик — простое соцветие, ось которого сильно укорочена, а цветки располагаются на развитых цветоножках одинаковой длины.
 Зонтик — часть тела медуз.
 Гриб-зонтик (Macrolepiota) — род грибов семейства лепиотовые.
 Зонтик — фильм из киноальманаха «От семи до двенадцати» (1965).
 Зонтик — короткометражный фильм Михаила Кобахидзе (1967).
 Зонтик для новобрачных — советский художественный фильм режиссёра Родиона Нахапетова.
 Зонтик — фонтан-шутиха в Петергофе.
 Зонтик — рыболовная сеть, натянутая на складывающийся каркас наподобие зонта от дождя.

Зонтики:
 «Зонтики» — картина французского художника Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1881—1886 годах.